Эдесса — топоним.

 Эдесса — древний город, предшественник современного города Шанлыурфа () на юго-востоке Турции.
 Эдесса — город в Греции, в Центральной Македонии. Столица нома Пелла.